Премьер-лига ЮАР 2006/2007 () — 11-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 23 августа 2006 года и закончился 19 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте Премьер-лиги 
 Чемпионат ЮАР на rsssf.com 

2006/2007
ЮАР
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2006 году
Спорт в ЮАР в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007